Kisar, une commune hongroise du comitat de Szabolcs-Szatmár-Bereg;
 Kisar, une île frontalière d'Indonésie située près de l'extrémité orientale de l'île de Timor;
 Le kisar, une langue austronésienne parlée sur cette île;
 Kisar, aussi appelée Kishar ou Kišar, une divinité de la mythologie babylonienne, fille de Tiamat;

Homonymie de toponyme